Partito Europeo dei Liberali, Democratici e Riformatori – partito politico europeo nato nel 1993 come prosecuzione della «Federazione dei Partiti Liberali e Democratici della Comunità» (Fédération des Partis libéraux et démocrates de la Communauté) e trasformatosi nel 2012 in «Partito dell'Alleanza dei Liberali e dei Democratici per l'Europa»
Gruppo del Partito Europeo dei Liberali, Democratici e Riformatori – gruppo politico europeo operativo dal 1994 al 2004, quando fu succeduto dal Gruppo dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa